Ел Гатито има више значења:

 Ел Гатито (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Гатито (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику